Situé au sud de la ville de Saint-Étienne au pied du parc naturel régional du Pilat, le Campus de la Métare est la partie la plus récente de l'Université de Saint-Étienne. Ce campus est spécialisé dans les sciences.

Les établissements 

 Faculté de sciences et techniques avec les départements Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, Mathématiques, Physique, Langues et Expression.
 Institut universitaire de technologie de Saint-Étienne composé de 7 départements 
 École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne
 STAPS 
 Bibliothèque universitaire section sciences.
 Restaurant universitaire et cafeteria.

L'ISTASE (aujourd'hui Télécom Saint-Etienne) était présente sur ce site. Cette école est désormais située sur le campus de Carnot.

Liens externes 
 CAMPUS METARE - Faculté des Sciences et Techniques - IUT de Saint-Étienne, Université Jean-Monnet
 Les campus de l'Université Jean Monnet, Université Jean-Monnet

Métare